

Cinema 
Chocolate City – film del 2015 diretto da Jean-Claude La Marre

Geografia 
Chocolate City – città della Liberia

Musica 
Chocolate City Records – defunta etichetta discografica statunitense
Chocolate City – etichetta discografica nigeriana
Chocolate City – album dei Parliament del 1975
Chocolate City – singolo dei Parliament del 1975